Дергачёвский район — административно-территориальные и муниципальные образования:

 Дергачёвский район — в Саратовской области России.
 Дергачёвский район — в Харьковской области Украины.